Gasperoni ist der Familienname folgender Personen:

 Alan Gasperoni (* 1984), san-marinesischer Journalist
 Alex Gasperoni (* 1984), san-marinesischer Fußballspieler
 Bryan Gasperoni (* 1974), san-marinesischer Fußballspieler
 Cesare Antonio Gasperoni (* 1944), san-marinesischer Politiker
 Cristian Gasperoni (* 1970), italienischer Radrennfahrer
 Ermenegildo Gasperoni (1906–1994), san-marinesischer Politiker
 Ester Rota Gasperoni (* 1935), italienische Schriftstellerin
 Federico Gasperoni (* 1976), san-marinesischer Fußballspieler
 Leone Gasperoni (* 1974), san-marinesischer Fußballspieler
 Lorenzo Gasperoni (* 1990), san-marinesischer Fußballspieler
 Pier Paolo Gasperoni (1950–1997), san-marinesischer Politiker